Polkowice – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim
 Polkowice – gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim
 Polkowice – stacja kolejowa w Polkowicach, w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim, w gminie Polkowice

Zobacz też 
 CCC Polkowice
 Cuprum Polkowice
 Dekanat Polkowice
 KS Polkowice
 Orzeł Polkowice